Bruno Armanini (1922) – ex calciatore italiano
 Davide Armanini (1991) – kickboxer italiano
 Walter Armanini (1937-1999) – politico italiano